Premature steht für:

 Premature (2019), romantisches Filmdrama von Rashaad Ernesto Green
 Premature, Originaltitel von Der Zufrühkommer, US-amerikanischer Spielfilm von Dan Beers (2014)

Siehe auch:
 Premature Ejaculation, US-amerikanische Industrial-Band,
 Premature Burial, amerikanischer Horrorfilm von Roger Corman (1962)